

Musica
 Organetto – termine che, nei secoli XIV-XVI, designava l'organo portativo
 Organetto diatonico – nome improprio della fisarmonica diatonica, nota fuori dall'Italia anche come accordéon
 Organetto di Barberia – tipo di organo a rullo

Zoologia
 Organetto – uccello dei fringillidi